

Козиця () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Джебел.
 Козиця () — село в Тирговиштській області. Входить до складу общини Попово.